Il nome Provincia Orientale (o Provincia Est, Provincia dell'Est) può riferirsi a unità amministrative di diversi paesi:

Africa 
 La Provincia Est del Camerun (East Province)
 La Provincia Orientale della Repubblica Democratica del Congo) (Province Orientale)
 La Provincia Orientale del Kenya (Eastern Province)
 La Provincia Orientale del Ruanda
 La Provincia Orientale della Sierra Leone
 La Provincia Orientale dell'Uganda (vecchio ordinamento)
 La Provincia Orientale dello Zambia (Eastern Province)
 La Provincia del Capo Orientale in Sudafrica

America 
 La Provincia Orientale integrante delle Province Unite del Río de la Plata, era approssimativamente l'odierno Uruguay più territori del Rio Grande del Sud.

Asia 
 La Provincia Orientale dell'Arabia Saudita (al-Sharqiyya)
 La Provincia Orientale dell'India (Purvanchal)
 La Provincia Orientale dello Sri Lanka

Significati storici 
Con riferimento all'Impero Romano, per Provincia Orientale si può intendere anche la Grecia romano-bizantina